Димитров — болгарская фамилия; женская форма . Также топоним.

Носители фамилии

А 
 
 Димитров, Алексей Сергеевич (род. 1980) — латвийский юрист, консультант фракции Европарламента, специалист по правам человека.
 Димитров, Асен (род. 1894) — болгарский дирижёр и музыкальный деятель.

Б 
 Димитров, Бойко (род. 1941) — болгарский политик, приёмный сын Георгия Димитрова.

В 
 Димитров, Велизар (род. 1979) — болгарский футболист.
 Димитров, Владимир (род. 1968) — болгарский шахматист, гроссмейстер (1993).

Г 
 Димитров, Георгий Михайлович (1882—1949) — болгарский политический деятель, национальный герой коммунистической Болгарии.
 Димитров, Георгий (род. 1959) — болгарский футболист.
 Димитров, Георгий (род. 1931) — болгарский футболист.
 
 Димитров, Григор (род. 1991) — болгарский теннисист, бывшая третья ракетка мира.

Д 
 Димитров, Димитар (род. 1936) — македонский философ, писатель и государственный деятель.
 Димитров, Димитар (род. 1997) — болгарский хоккеист, вратарь.
 
 Димитров, Добрин Дмитриевич (1923—2018) — участник Великой Отечественной войны, младший лейтенант РККА и генерал-лейтенант Болгарской Народной армии.

Е 
 Димитров, Елиан (род. 1991) — болгарский боксёр.

И 
 Димитров, Ивайло (род. 1989) — болгарский футболист, нападающий.
 Димитров, Иван (1935—2019) — болгарский футболист, который играл на позиции защитника.
 Димитров, Иван (род. 1944) — старший преподаватель богословского факультета Софийского университета.
 Димитров, Илко (род. 1955) — болгарский поэт, заместитель министра обороны Болгарии.

К 
 Димитров, Камен (род. 1962) — болгарский легкоатлет, метатель диска.
 
 Димитров, Крыстю (1916—1999) — болгарский шахматист.

М 
 Димитров, Мартин (род. 1977) — болгарский политик.

Н 
 Димитров, Наум Андонов (род. 1968) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Русенский.
 Димитров, Никола (род. 1972) — северомакедонский политик и дипломат.

П 
 Димитров, Паеайот (1882—1930) — болгарский оперный певец.
 Димитров, Пётр (род. 1892) — болгарский актёр, народный артист НРБ.

Р 
 Димитров, Радослав (род. 1993) — болгарский шахматист, гроссмейстер (2018).
 Димитров, Росен (род. 1982) — болгарский самбист, боец ММА.
 Димитров, Румен (род. 1982) — болгарский самбист, боец ММА.

С 
 Димитров, Сава (1919—2008) — болгарский кларнетист и музыкальный педагог.
 Димитров, Симеон Николов (Неофит; род. 1945) — епископ Болгарской православной церкви, Святейший Патриарх Болгарский, Митрополит Софийский.
 Димитров, Срджан (род. 1992) — сербский футболист.
 Димитров, Станимир (род. 1972) — болгарский футболист.
 Димитров, Станке (1889—1944) — болгарский коммунист.
 Димитров, Стефан (1957—2011) — болгарский тяжелоатлет.

Ф 
 Димитров, Филип (1955—2013) — болгарский политический деятель.

Э 
 Димитров, Эмил (1940—2005) — болгарский эстрадный певец и композитор.

Составные фамилии 
 Димитров-Майстора, Владимир (1882—1960) — выдающийся болгарский художник.



Топоним 
 Димитров — село в марзе Арарат Армении.
 Димитров — посёлок в Мордовском районе Тамбовской области России.
 Димитров — название города Мирноград Мирноградского городского совета Донецкой области Украины в 1965—2016 годах.

Корабли и суда 
 «Георгий Димитров» — советский пароход, потоплен в Севастополе в 1942 году.
 «Георгий Димитров», позднее «Сергей Кучкин» — советский пассажирский теплоход, построен в Чехословакии в 1979 году.

Прочее 
 (2371) Димитров — типичный астероид главного пояса, который принадлежит к редкому спектральному классу R.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 Димитровец